APTN steht für:
 Aboriginal Peoples Television Network, ein kanadisches Fernseh-Network von, für und über kanadische Ureinwohner
 Asia-Pacific Technology Network
 Associated Press Television News, die Videoabteilung von Associated Press

APTN